Valkeinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Valkonen, sjö, Kajanaland, 
 Valkeisenlampi (sjö i Norra Savolax), 
 Valkeinen (sjö i Norra Österbotten), 
 Valkeinen (sjö i Mellersta Österbotten), 
 Valkeinen (sjö i Mellersta Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar